Тышица (укр. Тишиця) — украинский топоним:

 Тышица — село в Каменка-Бугском районе Львовской области Украины;
 Тышица — село в Березновском районе Ровненской области Украины.